Сака:

Населённые пункты 
 Сака () — село в Греции, входит в сообщество Кератея.
 Сака — селение в Сакской волости Павилостского края Латвии.
 Сака — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Хиросима.
 Сака — село в Страшенском районе Молдавии.
 Сака — деревня в волости Тойла уезда Ида-Вирумаа в Эстонии.

Водные объекты 
 Сака — каскад в Эстонии, находится в находится в уезде Ида-Вирумаа в волости Кохтла.
 Сака — река в Латвии, протекает в Павилостском крае.

Персоналии 
 Сака, Антонио (род. 1965) — президент Сальвадора с 2004 по 2009 год.
 Сака, Тиаки (1895—1959) — японский государственный деятель.
 Сака, Хасан (1885—1960) — турецкий государственный деятель, премьер-министр Турции (1947—1949).

Другое 
 Предмет для игры в бабки
 Сакская эра — индийская календарная эра.
 Сака (Сакгоф) — мыза в Эстонии.

См. также 
 Саки